

Населені пункти та їхні частини

 Казімерово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Казімерово — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Казімерово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Казімерово — частина села Ґути в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Казімерово — лісова осада в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки